Ваге — имя собственное:
 Ваге () — французское имя собственное; распространено в виде фамилий:
 Ваге, Молла (род. 1991) — французский и малийский футболист, защитник.
 Ваге, Мусса (род. 1998) — сенегальский футболист, защитник.
  () — армянское имя собственное, распространено в виде мужского имени:
  (351-331 до р. х.) — легендарный царь Армении, пал в битве с Александром Македонским в 331 году до нашей эры, упоминается в «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци.

Примечания